

Patronyme 
Orozco est un nom d'origine basque, porté notamment par :
 Alejandra Orozco (1997-), plongeuse mexicaine ;
 Alonso de Orozco (1500-1591), mystique espagnol ;
 Andrés Orozco (1979-), joueur de football colombien ;
 Antonio Orozco (1972-), chanteur espagnol ;
 Esther Orozco (1945-), généticienne mexicaine ;
 Gabriel Orozco (1962-), sculpteur mexicain ; 
 José Clemente Orozco (1883-1949), peintre muraliste mexicain ;
 José Francisco Orozco y Jiménez (1864-1936), prélat catholique mexicain ;
 Marieta Orozco (1978-), actrice espagnole ;
 Mathilda d'Orozco (1796-1863), noble et artiste suédoise
 Olga Orozco (1920-1999), poétesse argentine ;
 Pascual Orozco (1882-1915), révolutionnaire mexicain ;
 Rafael Orozco (1946-1996), pianiste espagnol ;
 Rafael Orozco Maestre (1954-1982), chanteuse colombienne ;
 Regina Orozco, actrice mexicaine ;
 Yadira Orozco (née en 19??-), actrice mexicaine.

Toponymes

Orozco : localité de la paroisse civile de San Antonio de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Barinas.

Voir aussi
 Orozko, ville basque espagnole dans la province de Biscaye. 

Homonymie de patronyme
Toponymie basque
Patronyme basque